Roland Palmer ist ein deutscher Chemiker und Chinaexperte, sein Spezialgebiet ist die Nanotechnologie.

Palmer arbeitete von 1970 bis 1978 in einer Forschungsgruppe der Hoechst AG, war anschließend Professor für industrielle organische Chemie an der Fachhochschule für Technik in Mannheim bis 2000. Dort war er unter anderem Projektleiter des Forschungsprojekts „Synthese photochromer Verbindungen der Spiropyran-Klasse“. Auch fanden häufige Kontakte mit chinesischen Organisationen und Unternehmen in der Zeit an der Fachhochschule Mannheim statt. In verschiedenen chinesischen Provinzen arbeitete er als technischer Berater. Erst im November 2005 kam er von seinem letzten offiziellen Chinaaufenthalt aus Shanghai zurück. Seit seiner Pensionierung hält er Veranstaltungen und Vorlesungen zum Thema „China“ ab.

Zwischenzeitlich war er auch Vorsitzender der Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft.

Chemiker (20. Jahrhundert)
Chemiker (21. Jahrhundert)
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann